Список военных аэродромов Беларуси — список военных аэродромов на территории Белоруссии.

Действующие 
 Мачулищи — действующий военный аэродром, расположенный южнее города Минска. C 1994 года на аэродроме базируется 50-я смешанная авиационная база.
 Лида — действующий военный аэродром, расположенный восточнее одноимённого города Лида Гродненской области в Белоруссии. На аэродроме базируется 116-я гвардейская штурмовая авиационная Радомская Краснознаменная база ВВС Белоруссии.
 Барановичи — действующий военный аэродром в городе Барановичи. Базируется 61-я авиационная база ВВС и ПВО Вооружённых сил Белоруссии.

Запасные 
 Бобруйск — действующий военный аэродром, расположенный на юго-западной окраине Бобруйска. Является запасным аэродромом. На аэродроме базируется 83-й отдельный инженерно-аэродромный ордена Красной Звезды полк ВВС и ПВО Республики Беларусь.
 Болбасово — действующий военный аэродром, расположенный вблизи одноимённого городского посёлка в Оршанском районе Витебской области Белоруссии. Является запасным аэродромом.

Расформированные 
 Береза-Картузская
 Бобровичи
 Боровцы
 Быхов — заброшенный военный аэродром, расположенный рядом с одноимённым городом в Могилёвской области Белоруссии. До 25 декабря 1992 года базировалась 57-я морская ракетоносная авиационная дивизия дальнего действия.
 Витебск-Северный — заброшенный военный аэродром, расположенный севернее города Витебска.
 Жабчицы
 Желудок
 Зябровка
 Кобрин
 Кричев
 Лунинец
 Миоры
 Поставы
 Пружаны
 Россь
 Сморгонь
 Щучин

См. также 
 Список военных аэродромов России
 Список авиабаз Украины

Примечания 

Аэро
Аэродромы Белоруссии